Mahencyrtus är ett släkte av steklar som beskrevs av Masi 1917. Mahencyrtus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Mahencyrtus